Глорія ( — слава)

Топоніми

Глорія (Авейру) — колишня парафія.
 Глорія (Ештремош)
 Глорія-і-Вера-Круш — парафія.

Музика 
 Gloria — хвалебний католицький спів
 Gloria — пісня гурту Them
 Gloria — пісня гурту U2
 GLORIA — альбом гурту Океан Ельзи

Інше 
 Глорія (Антиземля) — гіпотетичне космічне тіло за Сонцем.
 Глорія — різновид гало